Mabel Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Piragua, ö,

Australien 

 Mabel Island (ö i Australien), Queensland, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar